Roberto Firmino (Santos, 24 de abril de 1960) é um compositor, instrumentista, e diretor musical brasileiro.

Antes de ingressar na carreira artística, Roberto Firmino estudou na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo.

Naturais de Santos
Compositores do estado de São Paulo
Atores do estado de São Paulo
Dramaturgos do Brasil
Tecladistas de São Paulo
Violonistas do estado de São Paulo
Percussionistas do estado de São Paulo
Produtores musicais do estado de São Paulo